Jacek Rybczyński (koszykarz)
 Jacek Rybczyński (artysta)